Marco II di Alessandria
Marco II Khouzam
Marco II Sanudo